Алекса́ндр Миха́йлович Ула́нов (род. 18 января 1963, Куйбышев) — российский поэт, прозаик и переводчик, .

Биография 
Окончил Куйбышевский авиационный институт (1986), работает там же на кафедре конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов. Доктор технических наук (2009).

Публиковал стихи, поэтическую прозу, статьи и рецензии в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Цирк Олимп» и др. Стихи Уланова включены в антологии «Самиздат века», «Нестоличная литература» и др. Первая книга стихов издана в 1990 г. В 2007 г. с книгой лирической прозы «Между мы» вошёл в шорт-лист Премии Андрея Белого. Выступал также как переводчик американской поэзии XX века, в том числе Дилана Томаса, Сильвии Плат, Кларка Кулиджа, Джона Эшбери, Роберта Данкена и др.

Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Литературная критика» (2009).

Книги 
 Направление ветра: Стихи. — Саратов: Приволжское книжное изд-во; Кооператив «Товарищ», 1990
 Сухой свет. — Самара, 1993.
 Стихи. — М.: Музей Сидура, 1995.
 Волны и лестницы: Стихи и проза. — М.: АРГО-РИСК, 1997.
 Между мы: Прозы. — М.: Наука, 2006.
 Перемещения+: Четвертая книга стихов. — М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2007.
 Способы видеть/ Предисловие Б.Дубина. — М.: Новое литературное обозрение, 2012 (Новая поэзия)

Цитаты 

Александр Уланов — мастер мини-образа. «Ручные ягоды», «ты в башне из яблок», «кожа яблока неодетого», «между чугунных вишен и кислых скал», «магнитное поле для стальных опилок воды и речи», «теплее пальцев язык»… У поэта есть излюбленные, настойчиво всплывающие мотивы — «чай», «раковинка», «бабочка», «змея»… По мини-образам, как по сегментам моста, по прутьям, из которых сплетён соломенный каркас, читается динамичная книга Уланова. (Елена Зейферт)

Ссылки 
 На сайте Вавилон
 
 
 На сайте Премии Андрея Белого

Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Эссеисты России
Эссеисты по алфавиту